Sybil est un prénom féminin anglo-saxon pouvant faire référence à :

 Sybil (1845), roman de Benjamin Disraeli ;
 Sybil (1973), roman biographique de Flora Rheta Schreiber ;
 Sybil (1976), film américain de Daniel Petrie, inspiré du roman ;
 Sybil (2007), téléfilm américain de Joseph Sargent, remake du précédent ;
 Sybil, chat du 10 Downing Street à Londres.